Seznam korpusov z zaporedno številko 127.

Seznam 
 Pehotni
 127. strelski korpus (ZSSR)
 127. gorski strelski korpus (ZSSR)

Glej tudi